Mantinia kan syfta på:

 Mantinia – en fornlämning i Grekland, se Mantineia
 Mantinia (teckensnitt) – ett teckensnitt av Matthew Carter